Austriacka Formuła 3 Sezon 1996 – czternasty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1996 w sportach motorowych
1996